

Astronomia 
 M59 – oggetto del Catalogo di Messier

Altro 
 M59 Long Tom
 M59 – veicolo trasporto truppe statunitense